Seo Hyun-deok (* 9. Mai 1991 in Seoul) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler. Er gewann eine Bronzemedaille im Herren-Doppel bei der WM 2015.

Werdegang 
Seo Hyun-deok nahm seit 2009 bis heute (Juni 2015) an fünf Weltmeisterschaften teil. 2009 erreichte er im Mixed das Viertelfinale. Das gleiche Resultat erzielte er 2013 im Doppel mit Kim Min-seok. 2013 gewann er im Doppel mit Lee Sang-su Bronze.

2014 gewann er die Pro Tour Grand Finals im Doppel mit seinem Landsmann Cho Eon-rae.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 31. Mai 2015)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1991
Mann